Friedrich Klinge ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Klinge (Politiker) (1883–1949), deutscher Jurist und Politiker (DVP, DP)
 Friedrich Klinge (Mediziner) (1892–1974), deutscher Pathologe und Hochschullehrer